Spojení písmen H a B může mít různé významy:

HB 
 z angličtiny Happy Birthday
 označení tvrdosti podle Brinellovy stupnice
 označení stupně tvrdosti tužek
 německá značka piva Hofbräu
 zaniklá značka švédského automobilu HB
 bývalá SPZ okresu Havlíčkův Brod
 město Havlíčkův Brod
 finská symphonic power metalová skupina

Hb 
 zkratka pro hemoglobin
 latinská zkratka pro rostlinu, z latinského slova herba

Externí odkazy 
 
 

Zkratky
Značky